Robert Fulton ist der Name folgender Personen:

* Robert Fulton (Ingenieur) (1765–1815), amerikanischer Ingenieur 
 Robert Fulton (Gouverneur) (* 1948), britischer General und Gouverneur Gibraltars
 Robert Fulton (Rugbyspieler) (* 1947), australischer Rugby-League-Spieler- und Trainer
 Robert D. Fulton (* 1929), amerikanischer Politiker